Ел Комун има више значења:

 Ел Комун (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Комун (Сан Хуан Хукила Миксес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Комун (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Комун (Сан Педро Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику